Béatrice d'Este est le nom porté par plusieurs princesses de la maison d'Este :

 Béatrice d'Este (ca 1085-), mariée en 1105
 Béatrice d'Este (1192-), abbesse, fille d'Azzo VI d'Este, marquis d'Ancône, comte de Loreto, seigneur de Ferrare, de Padoue et de Vérone et d'Alix d'Antioche. Elle est fêtée le 10 mai comme bienheureuse par l'Église catholique.
 Béatrice d'Este (1215-1245), fille d'Aldobrandino  d'Este (1190-1215), podestat de Ferrare, marquis de Vérone, épouse d'André II, roi de Hongrie et de Croatie
 Béatrice d'Este (122x-) fille d'Azzo VII d'Este et de Giovanna N, nonne, fondatrice du couvent bénédictin de Sant’Antonio in Polesine à Ferrare, bienheureuse, honorée le 18 janvier
 Béatrice d'Este (1268-1334), fille d'Obizzo II d'Este, seigneur de Ferrare, de Modène et de Reggio d'Émilie et de Jacobina Fieschi ou Constanza della Scala, qui épouse le pisan Ugolino Visconti dit Nino, juge de Gallura, puis, en 1300, Galéas  Visconti, seigneur de Milan
 Béatrice d'Este (NC), fille d'Obizzo III d'Este, seigneur de Modène et de Ferrare et de Giacoma Pepoli ou Lippa Ariosto, qui épouse en 1365 Waldemar , Prince von Anhalt-Zerbst
 Béatrice d'Este (1427-NC), fille de Niccolo III d'Este, seigneur de Ferrare et de Modène et de Ricciarda di Saluzzo, qui épouse en 1448 Niccolo di Correggio
 Béatrice d'Este (1475-1497), fille d'Hercule  d'Este, duc de Ferrare, de Modène et de Reggio d'Émilie et d'Éléonore de Naples, qui épouse, en 1491, Ludovic Sforza dit le More, duc de Milan

Liste non exhaustive

Autres usages 

 Le Bal de Béatrice d'Este est une suite pour instruments à vent, deux harpes et piano de Reynaldo Hahn
 Béatrice d'Este est un film muet italien de 1912 d'Ugo Falena et Augusto Genina, sur la vie de la fille d'Obizzo II
 Beatrice d'Este est une entreprise italienne d'accessoires, de vêtements et de bijoux, sise à Castellanza.

Notes et références 

Homonymie dynastique